Czyz ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Czyż (* 1990), polnischer Basketballspieler
 Bobby Czyz (* 1962), US-amerikanischer Boxer

 Wojtek Czyz (* 1980), deutscher Leichtathlet (Paralympics-Sieger)

Siehe auch:
 Cyž
 Czisch